Хитоми — многозначный термин:

 Имя
  — японская певица, актриса.
  — японская сэйю и актриса.
  — японская порноактриса и фотомодель.
  — японская певица и актриса.

 Фамилия
 , она же  — японская популярная певица.
  — японская легкоатлетка, призёр олимпийских игр.
 Хитоми, Тэцусабуро (1918—2008) — японский дипломат, переводчик.

 Другое
  — рентгеновский космический телескоп, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований.